Szikora István (1929) állami díjas gépjárművezető
 Szikora István (1964) ökölvívó, edző. Bunyós Pityu néven énekes
 Szikora István képviselőjelölt, a Mi Hazánk Belváros-Lipótvárosi Szervezetének elnöke